Gingerbread (« pain d'épices » en anglais) peut faire référence à:
 Gingerbread man, bonhomme de pain d'épice
 Style gingerbread, style architectural
 Android Gingerbread, système d'exploitation pour mobile
 , nouvelle de